Кейлин — еврейская матронимическая фамилия.
 Кейлин, Владимир Михайлович  (1949—2014) — российский общественный деятель, председатель Самарской областной федерации футбола, тренер-преподаватель.
 Кейлин, Дэвид (Давид Гиршевич, 1887—1963) — британский биохимик, энтомолог и паразитолог, член лондонского Королевского общества. 
 Кейлин, Миша (род. 1970) — американский скрипач.
 Кейлин, Уильям (род. 1957) — американский онколог и биолог.